SRN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Strahan (Australia)
 SRN – codice identificativo dell'NDB e del VOR/DME di Saronno, radioassistenze per la navigazione aerea
 srn – codice ISO 639-3 della lingua sranan tongo